Plaats in Indonesië
Lalang (Manggar), een plaats in het regentschap Belitung Timur van de provincie Bangka-Belitung
Lalang (Medan Sunggal), een plaats in het regentschap Medan van de provincie Noord-Sumatra
Lalang (Medang Deras), een plaats in het regentschap Batu Bara van de provincie Noord-Sumatra
Lalang (Rambutan), een plaats in het regentschap Tebing Tinggi van de provincie Noord-Sumatra
Lalang (Sungai Apit), een plaats het regentschap Siak van de provincie Riau
Lalang (Tanjung Pura), een plaats in het regentschap Langkat van de provincie Noord-Sumatra